Mark Ella ist der Name folgender Personen:

* Mark Ella (Rugbyspieler) (* 1959), australischer Rugby-Union-Spieler
 Mark Ella (Politiker)  (* 1970), deutscher Politiker